Tulpa är ett släkte av nässeldjur. Tulpa ingår i familjen Campanulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Tulpa